Idowu ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Idowu (* 1992), nigerianischer Fußballspieler
 Phillips Idowu (* 1978), englischer Leichtathlet
 Saheed Idowu (* 1990), kongolesischer Tischtennisspieler